Идофея (Идотея, Эйдофея, , эпич. , либо Эйдо/Идо), у Еврипида носит имя Феоноя () — персонаж древнегреческой мифологии. Дочь Протея и Псамафы.

У Гомера её имя Идофея, она дала совет Менелаю, как связать Протея, что герой и сделал.

Согласно Еврипиду, её имя Феоноя, а в детстве она носила имя Идо. Прорицательница, действующее лицо трагедии Еврипида «Елена».

Примечания 

Древнегреческие богини
Африка в древнегреческой мифологии
Боги по алфавиту